SS 433: stella binaria a raggi X nella costellazione dell'Aquila.
SS 433: strada statale della val d'Aso